Moshé Feldenkrais, fisico e ingegnere sovietico naturalizzato britannico
Metodo Feldenkrais, metodo di apprendimento somatico